Neelus är ett släkte av urinsekter. Neelus ingår i familjen dvärghoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärghoppstjärtar
Neelus